Parisfreden kan syfta på:

 Parisfreden (1229) – avslutade albigenserkriget
 Parisfreden (1259) – mellan Henrik III av England och Ludvig IX av Frankrike
 Parisfreden (1303) – mellan kung Filip IV av Frankrike och kung Edvard I av England
 Parisfreden (1323) – greve Louis av Flandern gav upp de flamländska anspråken på Zeeland
 Parisfreden (1355) – ett byte av landområden mellan Frankrike och Savojen
 Parisfreden (1763) – avslutade sjuårskriget
 Parisfreden (1783) — avslutade den amerikanska revolutionen, se Parisavtalet
 Parisfreden (1810) — avslutade svensk-franska kriget 1805-1810
 Parisfreden (1814) — avslutade det Sjätte koalitionskriget, kriget mellan Frankrike och den sjätte koalitionen, som bestod av Storbritannien, Ryssland, Sverige, Preussen och Österrike, 
 Parisfreden (1815) — följde på Napoleon I:s nederlag vid slaget vid Waterloo
 Parisfreden (1856) — avslutade Krimkriget. 
 Parisfreden (1898) — avslutade det spansk-amerikanska kriget
 Fredskongressen i Paris 1919 — ledde till undertecknandet av 
Versaillesfreden
Freden i Saint-Germain
Freden i Neuilly-sur-Seine
Trianonfördraget
Freden i Sèvres
 Parisfreden (1920) — förenade Bessarabien och Rumänien
 Parisfreden (1947) — etablerade formellt fred mellan de allierade i andra världskriget och Bulgarien, Ungern, Italien, Rumänien och Finland
 Parisfreden (1973) — avslutade USA:s krig i Indokina (Vietnamkriget) 
 Daytonavtalet — avslutade 1995 Bosnienkriget, undertecknades i Paris

Se även
 Parisdeklarationen – 1856
 Parisfördraget (1951) — etablerade Europeiska kol- och stålgemenskapen, ett av grundfördragen som lade grunden för Europeiska unionen.
 Parisfördragen – rörande Västtysklands självständighet, i kraft 1955